— японский манга-журнал, выпускаемый каждые две недели издательством Shogakukan. В журнале печатается сэйнэн-манга, направленная на взрослых мужчин и подростков старшего возраста. Журнал выходит с 1972 года по настоящее время. По данным на 2008 год, его тираж превышает 830 тыс. экземпляров. Входит в тройку самых продавемых сэйнэн-изданий современности вместе с Young Jump и Young Magazine.

Манги, выходящие в Big Comic Original 
 Адати Мицуру
 Bouken Shonen
 Jinbe
 Хасимото Мицуо
 Station
 Хироканэ Кэнси
 Human Crossing (сюжет — Ядзима Масао)
 Кодзима Ко
 Hige to Boin (с 1974)
 Накаяма Масаки
 PS Rashomon (сюжет — Ядзима Масао)
 Мидзусима Синдзи
 Abu-san
 Урасава Наоки
 Master Keaton
 Monster
 Pineapple Army (сюжет — Кадзуя Кудо)
 Pluto
 Синъити Исидзука
 Gaku: Minna no Yama
 Рёхэй Сайган
 San Choume no Yuuhi

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала Big Comic Original 
 Big Comic Original в энциклопедии Anime News Network.

Журналы сэйнэн-манги
Печатные издания, возникшие в 1972 году